Preston steht für:
 Preston (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Preston & Preston, US-amerikanische Fernsehserie
 Preston Autocar Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Preston ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:

 Preston (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Preston County, Verwaltungseinheit in den Vereinigten Staaten
 Preston Township – mehrere Verwaltungseinheiten
 Preston (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Preston (Town, Trempealeau County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten

Städte, Orte, Ortsteile:

 Preston (Queensland), Ort in Australien
 Preston (Victoria), Ort in Australien

 Preston (Cambridge), Ortsteil von Cambridge, Ontario, Kanada
 Preston (Nova Scotia), Kanada
 North Preston, Kanada

 Preston (Kuba), Ort auf Kuba

 Preston, Stadt in Lancashire, Vereinigtes Königreich
 City of Preston, ein Verwaltungsbezirk mit dem Status einer City
 Preston (Brighton), Brighton, Sussex, Vereinigtes Königreich
 Preston (Cirencester), Gloucestershire bei Cirencester, Vereinigtes Königreich
 Preston (Devon), Devon, Vereinigtes Königreich
 Preston (Dorset), Dorset, Vereinigtes Königreich
 Preston (Dover) in East Kent, Vereinigtes Königreich
 Preston (East Lothian), East Lothian, Schottland, Vereinigtes Königreich
 Preston (Hertfordshire), Hertfordshire, Vereinigtes Königreich
 Preston (Kent) bei Faversham, Kent, Vereinigtes Königreich
 Preston (Ledbury), Gloucestershire, bei Ledbury, Vereinigtes Königreich
 Preston (London) im London Borough of Brent, Vereinigtes Königreich
 Preston (Northumberland), Northumberland, Vereinigtes Königreich
 Preston (Rutland), Rutland, Vereinigtes Königreich
 Preston (Scottish Borders), Scottish Borders, Schottland, Vereinigtes Königreich
 Preston St. Mary, Suffolk, Vereinigtes Königreich
 Preston (Wiltshire), Wiltshire, Vereinigtes Königreich
 Preston on Tees, Eaglescliffe, Tyne and Wear, Vereinigtes Königreich

 Preston (Adams County), Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Preston (Arkansas), im Faulkner County, Vereinigte Staaten
 Preston (Connecticut), im New London County, Vereinigte Staaten
 Preston (Georgia), im Webster County, Vereinigte Staaten
 Preston (Idaho), im Franklin County, Vereinigte Staaten
 Preston (Illinois), im Randolph County, Vereinigte Staaten
 Preston (Iowa), im Jackson County, Vereinigte Staaten
 Preston (Kansas), im Pratt County, Vereinigte Staaten
 Preston (Kentucky), im Bath County, Vereinigte Staaten
 Preston (Maryland), im Caroline County, Vereinigte Staaten
 Preston (Minnesota), im Fillmore County, Vereinigte Staaten
 Preston (Mississippi), im Kemper County, Vereinigte Staaten
 Preston (Missouri), im Jasper County, Vereinigte Staaten
 Preston (Nevada), im White Pine County, Vereinigte Staaten
 Preston (New York), im Chenango County, Vereinigte Staaten
 Preston (North Dakota), im Traill County, Vereinigte Staaten
 Preston (Oklahoma), im Okmulgee County, Vereinigte Staaten
 Preston (Washington), im King County, Vereinigte Staaten

sowie:
 (3792) Preston, Asteroid des Hauptgürtels
 Preston Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Preston Point, Landspitze von Gillock Island vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika